Cache

Localidades

Cache (Utah)
Cache (Oklahoma)

Outros
Caché
Caché (filme)

Desambiguação